Дивинский — в большинстве случаев, фамилия имеет польское происхождение и формируется либо из самой Польши, либо из соседних с ней государств (Белоруссия, Украина).  Известные носители:

Известные носители 
 Дивинский, Натан (1925-2012) — канадский шахматист.
 Дивинский, Игорь Борисович (род. 1957) — российский политик, депутат Государственной Думы VII созыва.